Porroglossum — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Биологическое описание 
Миниатюрные симподиальные растения.

Виды 
По данным The Plant List род включает около 43 видов:
 Porroglossum actrix Luer & R.Escobar		
 Porroglossum agile Luer		
 Porroglossum amethystinum (Rchb.f.) Garay		
 Porroglossum andreettae Luer		
 Porroglossum aureum Luer		
 Porroglossum condylosepalum H.R.Sweet		
 Porroglossum dactylum Luer		
 Porroglossum dalstroemii Luer		
 Porroglossum dreisei Luer & Andreetta		
 Porroglossum echidna (Rchb.f.) Garay		
 Porroglossum eduardi (Rchb.f.) H.R.Sweet		
 Porroglossum gerritsenianum Luer & R.Parsons		
 Porroglossum hirtzii Luer		
 Porroglossum hoeijeri Luer		
 Porroglossum hystrix Luer		
 Porroglossum jesupiae Luer		
 Porroglossum josei Luer		
 Porroglossum lorenae Luer		
 Porroglossum lycinum Luer		
 Porroglossum marniae Luer		
 Porroglossum meridionale P.Ortiz		
 Porroglossum merinoi Pupulin & A.Doucette		
 Porroglossum miguelangelii G.Merino, A.Doucette & Pupulin		
 Porroglossum mordax (Rchb.f.) H.R.Sweet		
 Porroglossum muscosum (Rchb.f.) Schltr.		
 Porroglossum nutibara Luer & R.Escobar		
 Porroglossum olivaceum H.R.Sweet		
 Porroglossum oversteegenianum Luer & Sijm		
 Porroglossum parsonsii Luer		
 Porroglossum peruvianum H.R.Sweet		
 Porroglossum porphyreum G.Merino, A.Doucette & Pupulin		
 Porroglossum portillae Luer & Andreetta		
 Porroglossum procul Luer & R.Vásquez		
 Porroglossum rodrigoi H.R.Sweet		
 Porroglossum schramii Luer		
 Porroglossum sergii P.Ortiz		
 Porroglossum sijmii Luer		
 Porroglossum taylorianum Luer		
 Porroglossum teaguei Luer		
 Porroglossum teretilabia Luer & Teague		
 Porroglossum tokachii Luer		
 Porroglossum tripollex Luer		
 Porroglossum uxorium Luer

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Porroglossum на сайте flickr.com

Орхидные